Banchero ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Banchero (1744–1793/1794), italienischer Maler 
 Davies Banchero (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Elvio Banchero (1904–1982), italienischer Fußballspieler 
 Ettore Banchero (1907–1991), italienischer Fußballspieler 
 Paolo Banchero (* 2002), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler